Премьер-министр Мадагаскара — глава правительства Мадагаскара, назначаемый президентом страны. Должность впервые появилась ещё в XIX веке в Королевстве Имерина, называлась «главный министр» и существовала нерегулярно. Была восстановлена в конце колониального периода. После провозглашения страны независимой республикой был восстановлен только в 1972 году.

Список премьер-министров Мадагаскара

См. также 
 Список президентов Мадагаскара

Ссылки 
 Официальный сайт премьер-министра Мадагаскара
 Список правителей Мадагаскара (англ)

Мадагаскар
Списки:Мадагаскар
История Мадагаскара